SIDS steht für:
 Sudden Infant Death Syndrome, siehe Plötzlicher Kindstod
 Small Island Developing States, siehe Kleine Inselentwicklungsländer
 Screening Information Datasets, Sammlung von Stoffdaten und Gefahreneinstufungen 

Siehe auch:

SIDS